Verrières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Verrières (Ardennes) im Département Ardennes
 Verrières (Aube) im Département Aube
 Verrières (Aveyron) im Département Aveyron
 Verrières (Charente) im Département Charente
 Verrières (Marne) im Département Marne
 Verrières (Orne) im Département Orne
 Verrières (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Verrières (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
 Verrières-de-Joux im Département Doubs
 Verrières-du-Grosbois im Département Doubs
 Verrières-en-Forez im Département Loire
 Verrières-le-Buisson im Département Essonne

sowie:
 Verrières, Ortschaft in der Gemeinde Neydens im Département Haute-Savoie

in der Fiktion:
 Verrières, eine fiktive (am Doubs gelegene) Kleinstadt in Stendhals Roman Rot und Schwarz (Le Rouge et le Noir) 

Siehe auch:
 La Verrière
 Les Verrières